Alfa Romeo Berlinetta ist eine Bezeichnung für unterschiedliche Coupés des italienischen Automobilherstellers Alfa Romeo.

 Die Coupé-Varianten von Alfa Romeo 8C, Alfa Romeo 6C und Alfa Romeo 1900.
 Drei Prototypen mit der Bezeichnung Alfa Romeo Berlinetta Aerodinamica Tecnica oder B.A.T, Baujahr 1953–1955.
 Der Alfa Romeo Giulia GT oder Bertone wird im englischen Sprachraum oft Berlinetta genannt.

Siehe auch:

 Alfa Romeo Berlina